Papa Estêvão II - papa de 752 a 757
 Estêvão II, Conde de Blois (cerca 1045 - 19 de Maio , 1102 ) - Conde de Blois
 Estêvão II da Hungria (1101 — †1 de março de 1131 ) - rei da Hungria de 1116 até a sua morte. 
 Estêvão II de Constantinopla - patriarca de Constantinopla entre 925 e 928 d.C.
 Estêvão II de Antioquia - patriarca de Antioquia entre 490 e 495 d.C.

Ver também

Desambiguações de antropônimos